Liste des villes de la voïvodie de Silésie. La voïvodie comprend 71 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Silésie